Blyde steht für:

 Balliste, eine griechische bzw. römische Wurfmaschine
 Motlatse, ein südafrikanischer Ort (2003 umbenannt)
 Blyde River, ein Fluss in Südafrika